Bitterlich ist der Familienname folgender Personen:

 Don Bitterlich (Donald Bitterlich; * 1954), US-amerikanischer American-Football-Spieler 
 Eduard Bitterlich (1833–1872), österreichischer Maler
 Florian Bitterlich (* 1984), deutscher Handballspieler
 Gabriele Bitterlich (1896–1978), österreichische Mystikerin
 Hans Bitterlich (Johann Bitterlich; 1860–1949), österreichischer Bildhauer
 Hansjörg Bitterlich (1923–1998), österreichischer Geistlicher, Abt in Silz
 Joachim Bitterlich (* 1948), deutscher Diplomat
 Roswitha Bitterlich (1920–2015), österreichische Malerin, Grafikerin und Dichterin
 Ute Bitterlich (* 1965), deutsche Volleyballspielerin
 Walter Bitterlich (1908–2008), österreichischer Forstwissenschaftler